242 км, 242-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

Населённые пункты 
Железнодорожная Казарма 242 км, 242 км — посёлок в Алтайском крае России. Входит в городской округ город Барнаул.

Железная дорога 
 Азербайджан
 242 км — платформа, Азербайджанская железная дорога. Код 551613
 Россия
 242 км — другое название разъезда Иловлинка, Приволжская железная дорога, Волгоградская область. Код 622927
 242 км — остановочный пункт, Юго-Восточная железная дорога, Воронежская область. Код 582823
 242 км (Юго-Восточная железная дорога) — остановочный пунктв Липецком районе Липецкой области. Код 592717
 242 км — остановочный пункт, Западно-Сибирская железная дорога, Кемеровская область. Код 862358
 242 км — остановочный пункт, Красноярская железная дорога, Республика Хакасия. Код 885429
* 242 км (платформа, Витебское направление) — остановочный пункт Витебского направления Октябрьской железной дороги на линии Батецкая — Дно на территории Дновского района Псковской области. Код 056773

 Украина
 242 км — остановочный пункт на линии Чаплино — Синельниково 2, Приднепровская железная дорога, Днепропетровская область. Код 453622
 242 км — остановочный пункт на линии Апостолово — Нижнеднепровск-Узел, Приднепровская железная дорога, Днепропетровская область. Код 459313
 242 км — разъезд, Приднепровская железная дорога, Запорожская область. Код 464025